Јербасанта има више значења:

 Јербасанта (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Јербасанта (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику